Това е списък на кметовете на град Шумен от Освобождението на България до днес.

Източници 

 
Шумен